Список населённых пунктов Пошехонского района Ярославской области России.

Административный центр — Пошехонье.

А 
 Авдеево — деревня
 Аверковское — деревня
 Аганино (Кладовский с/с) — деревня
 Аганино (Ленинский с/с) — деревня
 Агафонково — деревня
 Алабужево — деревня
 Александрово — деревня
 Александровское — деревня
 Алексино — деревня
 Андреевское — деревня
 Андрианова Слобода — деревня
 Андрюшино — деревня
 Аниково — деревня
 Антушево — деревня
 Ануфриево — деревня
 Аркино — деревня
 Артюково — деревня
 Афанасово — деревня

Б 
 Бабино — деревня
 Бабка — деревня
 Бабкино — деревня
 Байново — деревня
 Балахонцево — деревня
 Бараново — деревня
 Баркино — деревня
 Белое — село
 Березники — деревня
 Берендяки — деревня
 Благодать — деревня
 Бобарино — деревня
 Большая Гарь — деревня
 Большая Луха — деревня
 Большая Подзеляница — деревня
 Большие Ветхи — деревня
 Большие Городища — деревня
 Большие Дикуши — деревня
 Большие Ночевки — деревня
 Большие Погары — деревня
 Большие Тышные — деревня
 Большие Ямы — деревня
 Большое Мильково — деревня
 Большой Лом — деревня
 Борщевка — деревня
 Бошарово — деревня
 Браниха — деревня
 Братское — деревня
 Бродово — деревня
 Брусничная — деревня

В 
 Васильевское — деревня
 Васильково — деревня
 Ватагино — деревня
 Вахрамеево — деревня
 Вахтино — деревня
 Верещагино — деревня
 Владычное — село
 Водогино — деревня
 Волоково — деревня
 Воронцово — деревня
 Воскресенское — село
 Вощиково — деревня
 Выползово — деревня
 Выпуки — деревня

 Высоково (Васильевский с/с) — деревня
 Высоково (Князевский с/с) — деревня

Г 
 Гаврилково — деревня
 Гарь-Игнатова — деревня
 Гарь-Сога — деревня
 Гаютино — село
 Гвоздево — деревня
 Глинник — деревня
 Глухарево — деревня
 Голенино — деревня
 Голодяйка (Ермаковское сельское поселение) — деревня
 Голодяйка (Пригородное сельское поселение) — деревня
 Голубково — деревня
 Гора — деревня
 Горка (Колодинский с/с) — деревня
 Горка (Ленинский с/с) — деревня
 Горка Ратаевская — деревня
 Горохово — деревня
 Григорово (Ермаковский с/с) — деревня
 Григорово (Погорельский с/с) — деревня
 Гридино — деревня
 Гузнево — деревня

Д 
 Давыдково — деревня
 Давыдково (Ленинский с/с) — деревня
 Давыдково (Красновский с/с) — деревня
 Данилково — деревня
 Деково — деревня
 Демихово — деревня
 Демкино — деревня

 Дерменино — деревня
 Дмитриево — деревня
 Дмитриевское — село
 Долматово — деревня
 Дор — деревня
 Дор-Волков — деревня
 Дор-Патра — деревня
 Дор-Согожа — деревня
 Дорок (Калининский с/с) — деревня
 Дорок (Свердловский с/с) — деревня
 Дряхлово — деревня
 Дубасово — деревня
 Дубровка — деревня
 Дулово — деревня
 Дуравка — деревня
 Дыбино — деревня
 Дятлы — деревня
 Евсевьево — деревня

Е 
 Ежово — деревня
 Екимовские — деревня
 Елехово — деревня
 Еремино — деревня
 Ерилово — деревня
 Ермаково — село
 Есипово — деревня
 Ескино — деревня
 Ескино — урочище
 Естефеево — деревня

Ж 
 Желонка — деревня
 Желудково — деревня

З 
 Завидово — деревня
 Заднево — деревня
 Займа (Калининский с/с) — деревня
 Займа (Юдинский с/с) — деревня
 Займа-Новая — деревня
 Займа-Соболева — деревня
 Займище — деревня
 Зинкино — деревня
 Зиновка — деревня
 Зубарево — деревня
 Зубарево — посёлок
 Зубариха — деревня

И 
 Ивановское (Колодинский с/с) — деревня
 Ивановское (Свердловский с/с) — деревня
 Иванцево — деревня
 Ивашево — деревня
 Измайлово 1 — деревня
 Измайлово 2 — деревня
 Ильинское (Белосельский с/с) — село
 Ильинское (Вощиковский с/с) — деревня
 Ильинское (Ленинский с/с) — деревня
 Исаково — деревня

К 
 Калининский — посёлок
 Каменка — деревня
 Каменка-1 — деревня
 Каменка-2 — деревня
 Камчатка — деревня
 Кардинское — деревня
 Келарево — деревня
 Кладово (Вощиковский с/с) — деревня
 Кладово (Кладовский с/с) — деревня
 Климовское (Ермаковский с/с) — деревня
 Климовское (Колодинский с/с) — деревня
 Клин — деревня
 Княгинино (Пошехонский район) — деревня
 Княжево — деревня
 Князево — село
 Коворкино — деревня
 Козицыно — деревня
 Козлово (Свердловский с/с) — деревня
 Козлово (Холмовский с/с) — деревня
 Колобово — деревня
 Колодино — село
 Колодкино — деревня
 Колотово — деревня
 Колыберево — деревня
 Копнинское — деревня
 Кордон Тульша — деревня
 Кордон-Гремиловка — деревня
 Корино — деревня

 Корнилово — деревня
 Коробово — деревня
 Коровино — деревня
 Коротыгино — деревня

 Корса — деревня
 Косьминское — деревня
 Котово — деревня
 Кошелево — деревня
 Крапивна — деревня
 Красково — деревня
 Красная Гора — деревня
 Красное (Васильевский с/с) — село
 Красное (Красновский с/с) — село
 Красный Яр — посёлок
 Кременево — село
 Крестцы — деревня
 Кривое — деревня
 Криково — деревня
 Крутец (Приухринский с/с) — деревня
 Крутец (Холмовский с/с) — деревня
 Крутово — деревня
 Кувырдайково — деревня
 Курбатово — деревня
 Курово — деревня
 Курочкино — деревня
 Кученевка — посёлок
 Кученево — деревня
 Кучино — хутор

Л 
 Лаврово — деревня
 Ламанцево — деревня
 Лапушка — деревня
 Ларионово — деревня
 Левинское — деревня
 Ленино — деревня
 Лесное Петраково — деревня
 Липино — деревня
 Липовка — деревня
 Липовки — деревня
 Луковник — деревня
 Лучкино — деревня
 Лысково — деревня
 Лыткино — деревня
 Любимцево — деревня
 Ляча — деревня

М 
 Маклаково — деревня
 Малафеево — деревня
 Малая Луха — деревня
 Малеево — деревня
 Малинники — деревня
 Малиновка — деревня
 Малое Мильково — деревня
 Малые Ветхи — деревня
 Малые Городища — деревня
 Малые Дикуши — деревня
 Малые Ночевки — деревня
 Малые Тышные — деревня
 Малые Ямы — деревня
 Мальгино — деревня
 Мартьяново — деревня
 Маслово (Владыченский с/с) — деревня
 Маслово (Колодинский с/с) — деревня
 Маслово (Ленинский с/с) — деревня
 Матюшкино (Ярославская область) — деревня
 Медведево — деревня
 Медведка — деревня
 Меледино — деревня
 Меньково — деревня
 Мерлево — деревня
 Мир — деревня
 Михалково — деревня
 Михеево — деревня
 Момрачево — хутор
 Мстишино — деревня
 Мужиково — деревня

Н 
 Нагинское — деревня
 Надокса — деревня
 Назарково — деревня
 Назарово — деревня
 Негановское — деревня
 Непейно — деревня
 Нефедьево — деревня
 Никитино — деревня
 Никиткино — деревня
 Николо-Лисино — деревня
 Николо-Раменье (Ярославская область) — село
 Никольское (Ермаковский с/с) — деревня
 Никольское (Ленинский с/с) — деревня
 Никулино — деревня
 Новая Стройка — деревня
 Новинки — деревня
 Новлинское — деревня
 Новосветка — деревня
 Новоселка — деревня
 Новый Посад — деревня
 Носово — деревня
 Ночкино — деревня

О 
 Обновленское (Ермаковская адм) — деревня
 Обновленское (Погорельская адм) — деревня
 Оборино — деревня
 Овинчищево — деревня
 Овсянниково — деревня
 Овчинкино — деревня
 Ожигино — деревня
 Окатово — деревня
 Оконцево — деревня
 Окулово — деревня
 Олюгино — деревня
 Опрячково — деревня
 Орда — деревня

П 
 Паново (Князевский с/с) — деревня
 Паново (Юдинский с/с) — деревня
 Панфилка — деревня
 Панфилово — деревня
 Патрехово — деревня
 Патрино — деревня
 Пачеболка — деревня
 Пегаскино — деревня
 Пенье — деревня
 Пеньково — деревня
 Петелино — деревня
 Петраково — деревня
 Петрино — деревня
 Петровское — деревня
 Печениково — деревня
 Пигалево — деревня
 Плетениха — деревня
 Плешкино — деревня
 Плишкино — деревня
 Плосково (Федорковский с/с) — деревня
 Плосково (Холмовский с/с) — деревня
 Погорелка — деревня
 Погост Пречистое — село
 Погост Пятницкий — деревня
 Подвязная — деревня
 Подрелино — деревня
 Покров-Кештома — деревня
 Покров-Рогули — село
 Полтинкино — деревня
 Поповка — деревня
 Поповское (Владыченский сельский округ) — деревня
 Поповское (Юдинский сельский округ) — деревня
 Попышево — деревня
 Починок (Калининский с/с) — деревня
 Починок (Кладовский с/с) — деревня
 Починок (Приухринский с/с) — деревня
 Починок-Врагов — деревня
 Починок-Юрнев — деревня
 Пошехонье — город
 Прислонь — деревня
 Притыкино (Ермаковское сельское поселение) — деревня
 Притыкино (Белосельское сельское поселение) — деревня
 Пустошка — деревня

Р 
 Ракоболь — село
 Ревякино — деревня
 Репино — деревня
 Рогалево — деревня
 Рогуля — деревня
 Родионка — деревня
 Рождествено (Ермаковский с/с) — деревня
 Рождествено (Октябрьский с/с) — деревня
 Рум-Заводы — деревня
 Русино — деревня
 Рыкалово — деревня
 Рюмки — деревня

С 
 Савинское — деревня
 Самоново — деревня
 Сброднево — деревня
 Сваруха — деревня
 Свинариха — деревня
 Селиверстово — деревня
 Селино — деревня
 Селища — деревня
 Селянино — деревня
 Семенцево — деревня
 Серговка — деревня
 Середнево — деревня
 Симаново (Васильевский с/с) — деревня
 Симаново (Холмовский с/с) — деревня
 Скоково — деревня
 Слобода — деревня
 Смешково — деревня
 Смильково — деревня
 Созонково — деревня
 Соколово (Владыченский с/с) — деревня
 Соколово (Ермаковский с/с) — деревня
 Соренжа — деревня
 Сосновец — деревня
 Софино — деревня
 Софроново — деревня
 Сохоть — посёлок
 Спас — село
 Старо-Петровское — село
 Старово — деревня
 Старое Давыдовское — деревня
 Степанково — деревня
 Суханово — деревня
 Сырнево — деревня

Т 
 Тайбузино — деревня
 Таргобино — деревня
 Тарсипово — деревня
 Телешево — деревня
 Телятьево — деревня
 Телячьево — деревня
 Терехово — деревня
 Тиманово — деревня
 Тимино — деревня
 Тимошино — деревня
 Титово — деревня
 Тиховка — деревня
 Толстоухово — деревня
 Торопихино — деревня
 Торопово — деревня
 Трубайка — деревня
 Турово — деревня

У 
 Убожьево — деревня
 Ульяновское — деревня

Ф 
 Фалелейка — деревня
 Федорково (Белосельский с/с) — деревня
 Федорково (Федорковская адм) — село
 Фёдоровское — деревня
 Федулки — деревня
 Федяйкино — деревня
 Фоминское (Колодинский с/с) — деревня
 Фоминское (Холмовский с/с) — деревня
 Фомушино — деревня

Х 
 Харламово — деревня
 Хмелевка — деревня
 Хмельники — деревня
 Холм — деревня
 Холм Теплинский — деревня

Ц 
 Цыкунино — деревня

Ч 
 Черепаниха — деревня
 Чернецкое — деревня
 Чурсаково — деревня

Ш 
 Шаховка — деревня
 Шигуй — деревня
 Ширяевское — деревня
 Ширяйка — деревня
 Шомино — деревня
 Шопырево — деревня
 Шульгино — деревня

Щ 
 Щетниково — деревня
 Щипцово — деревня

Ю 
 Юдино — деревня
 Юрилово — деревня
 Юркино — деревня
 Юрково — деревня
 Юрнево — деревня
 Юрцино — деревня

Я 
 Яковлевское (Кладовский с/с) — деревня
 Яковлевское (Ленинский с/с) — деревня
 Яковцево — деревня
 Якушево — деревня
 Ясная Поляна — село

Ссылки 

Пошехонского